Flash Gordon bezeichnet:

 Flash Gordon, fiktive Comicfigur
 Flash Gordon (1936), amerikanisches Science-Fiction-Serial
 Flash Gordon (1980), amerikanisch-britischer Science-Fiction-Film
 Flash Gordon (Album), Soundtrack-Album (1980) von Queen
 Flash Gordon (Fernsehserie, 1954), US-amerikanische Fernsehserie
 Flash Gordon (Fernsehserie, 2007), amerikanisch-kanadische Fernsehserie